

Persone
Bob Kauffman (1946-2015) – cestista, allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo statunitense
Cynthia Kauffman (1948) – ex pattinatrice artistica su ghiaccio statunitense
Harold Kauffman (1875-1936) – tennista statunitense
Léon Kauffman (1869-1952) – politico lussemburghese
Marta Kauffman (1956) – produttrice televisiva statunitense
Niklaus Kauffman (1620-1687) – matematico tedesco
Ronald Kauffman (1946) – ex pattinatore artistico su ghiaccio statunitense
Stuart Kauffman (1939) – biologo e ricercatore statunitense
Todd Kauffman (1971) – disegnatore canadese

Altro
Cratere Kauffman – cratere sulla superficie di Venere
Ghiacciaio Kauffman – ghiacciaio della Terra di Palmer, Antartide
Kauffman Stadium – stadio di baseball situato a Kansas City nel Missouri, Stati Uniti d'America